Надія Петрова і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.

Світлана Кузнецова і Алісія Молік виграли титул, у фіналі перемігши Реймонд і Стаббс з рахунком 7–5, 6–7(5–7), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws

NASDAQ-100 Open 2005
NASDAQ-100 Open